Füllfaktor steht für:

 Füllfaktor (Solarzelle), ein Maß für die Güte einer Solarzelle
 Füllfaktor (Nuten), die Ausfüllung der Nuten mit Kupferleitern bei der Spulenwicklung elektrischer Maschinen
 Füllfaktor (Physik), eine reelle Zahl, die angibt, wie viele (nicht-spinentartete) Landau-Niveaus gefüllt sind, siehe Landauer-Büttiker-Formalismus
 den Anteil des Stahlquerschnitts am Gesamtquerschnitt eines Drahtseils, siehe Drahtseil#Seilbruchkraft